Anju puede referirse a:

 Anju (gastronomía), un tipo de plato de la gastronomía coreana.
 Anju-si, una localidad de Corea del Norte.